

Geografia
Belfiore – comune della provincia di Verona
Belfiore – frazione di Foligno
Belfiore – frazione di Lastra a Signa nella città metropolitana di Firenze
Belfiore - quartiere di Firenze
Belfiore – quartiere di Mantova
Cima Belfiore – montagna dell'Appennino Tosco-Emiliano

Persone
Alfonso Belfiore – compositore italiano
Gianni Belfiore – paroliere italiano
Joe Belfiore – dirigente d'azienda statunitense
Luca Belfiore – ex nuotatore italiano
Mike Belfiore – giocatore di baseball statunitense
Pietro Belfiore – scrittore italiano
Martiri di Belfiore – protagonisti di un episodio di storia risorgimentale

Altro
Belfiore – cosca malavitosa di Gioiosa Jonica in provincia di Reggio Calabria
Codice Belfiore – sistema di codifica dei comuni italiani
Studiolo di Belfiore – espressione del rinascimento ferrarese nell'omonima perduta Delizia estense
Delizia di Belfiore – Delizia estense scomparsa